«Лачи» () — албанский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Суперлиге Албании. Основан в 1965 году, домашние матчи проводит на стадионе «Лачи», вмещающем 5 000 зрителей. Главным достижением клуба является четвёртое место в Суперлиге Албании в сезоне 2009/10, этот успех позволил «Лачи» дебютировать в еврокубках. В сезоне 2012/13 команда впервые выиграла Кубок Албании.

Достижения 
 Обладатель Кубка Албании (2): 2012/13, 2014/15

Европейские соревнования 

 1QR = 1-й квалификационный раунд
 2QR = 2-й квалификационный раунд

Известные игроки 

  Джулиан Гжелоши
  Эдмонд Дости
  Исмет Муниши
  Мате Драгичевич

Ссылки 
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы Албании